ETD steht als Abkürzung für:

 Electron Transfer Dissociation, eine  Ionisierungstechnik in der Massenspektrometrie
 Erlaubte Tagesdosis, toxikologischer Grenzwert von Medikamenten oder Lebensmittelzusatzstoffen
 Estimated time of departure, geschätzter Startzeitpunkt eines Luftfahrzeuges oder Schiffes
 Etihad Airways, eine Fluggesellschaft des Emirats Abu Dhabi (ICAO-Code)
 Everhart-Thornley-Detektor, ein Elektronendetektor im Rasterelektronenmikroskop
 Eye-Tracking-Device, ein Messgerät für Untersuchungen von dreidimensionalen Augen- und Kopfbewegungen

Abkürzung